

Geografia 

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 China – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 China – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jefferson

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 China (ang. China Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 China (ang. China Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 China (ang. China Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair

Inne:
 China – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Nuevo León

Muzyka 
 china – rodzaj talerza perkusyjnego
 „China” – pseudonim Jarosława Łabieńca, polskiego gitarzysty metalowego
 China – szwajcarski zespół rockowy
 China – album Vangelisa z 1979 roku
 China – singel Tori Amos z albumu Little Earthquakes (1992)